Кимельфельд — фамилия.
 Кимельфельд, Давид (род. 1961) — французский политик, с 10 июля 2017 года — президент Лионской метрополии.
 Кимельфельд, Дмитрий Исаакович (род. 1950) — известный бард, поэт, артист эстрады, телеведущий, лауреат Грушинского и многих других фестивалей авторской песни.
 Кимельфельд, Рудольф Иосифович (1938—1991) — советский шахматист, тренер, мастер спорта СССР (1965), игрок в бридж.